Біргер Рууд (1911—1998) — норвезький стрибун з трампліна, дворазовий олімпійський чемпіон, триразовий чемпіон світу.
 Бірк Рууд (* 2000) — норвезький фристайліст, олімпійський чемпіон 2022 року.
 Еспен Рууд (* 1984) — норвезький футболіст, правофланговий захисник клубу «Одд».
 Крістіан Рууд — норвезький тенісист.
 Лінда Рууд — естонська поетеса, письменник, перекладач.
 Рууд Гулліт — колишній футболіст, гравець збірної Нідерландів та низки європейських клубів, футбольний тренер.
 Рууд Любберс — нідерландський політик, очолював партію Християнсько-демократичний заклик, прем'єр-міністр Нідерландів (1982—1994).